Кубок Чорногорії з футболу 2018–2019 — 13-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вдруге здобула Будучност.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2018

|}

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/24 жовтня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 листопада 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 квітня/1 травня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 квітня/1 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2018-19
Чорногорія
Чорногорія
2019 у чорногорському спорті